Francisco de Távora, 1.º Conde de Alvor 
 Francisco de Assis de Távora — 3.º Conde de Alvor, 3.º Marquês de Távora e 6.º Conde de São João da Pesqueira pelo casamento 
 Francisco Xavier de Távora — governador do Rio de Janeiro de 1713 a 1716 

Desambiguações de antropônimos